Дресслер () — фамилия. Известные носители:
 Дресслер, Вольфганг (род. 1939) — австрийский лингвист.
 Дресслер, Галл (1522—1581) — немецкий теоретик музыки и композитор.
 Дресслер, Мари (1868—1934) — канадско-американская актриса и комедиантка.
 Дресслер, Роберт Льюис (1927—2019) — американский ботаник.